Держнаглядохоронпраці — коротка назва державних органів, що діяли з 27 січня 1993 по 15 липня 2005

 Державний комітет України по нагляду за охороною праці — з 27 січня 1993 по 9 березня 1998
 Комітет по нагляду за охороною праці України — з 9 березня 1998 по 6 червня 2000
 Державний департамент з нагляду за охороною праці — з 6 червня 2000 по 16 січня 2003
 Державний комітет України з нагляду за охороною праці — з 16 січня 2003 по 15 липня 2005